Arenenberg steht für:

 Arenenberg, Schloss in Salenstein, Kanton Thurgau, Schweiz
 Arenenberg TG, Quartier in Salenstein, Kanton Thurgau, Schweiz
 Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg, Landwirtschaftliche Schule des Kantons Thurgau in Salenstein

Schiffe:
 Arenenberg (Schiff, 1936)
 Arenenberg (Schiff, 1983)